

Persone
Luiz Martin Carlos Júnior – calciatore brasiliano naturalizzato qatariota (n. 1989)
Luiz Lúcio Reis Júnior – calciatore brasiliano (n. 2001)